Эшликон () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау. 

Входит в состав округа Мюнхвилен. Население составляет 3690 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код  —  4724.

Известные уроженцы 
 Маркус Вернер, современный швейцарский писатель.
 Даниэль Хубман, швейцарский ориентировщик, чемпион мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница